Walther puede hacer referencia a:
Eric Walther, botánico alemán.
Johann Gottfried Walther, compositor y musicólogo alemán.
Johann Jacob Walther, compositor alemán.
Walther Hermann Nernst, físico y químico alemán, premio Nobel de Química en 1920.
Walther Schwieger, militar alemán.
 Johannes Walther (1860-1937), geólogo alemán  que descubrió importantes principios de la estratigrafía.

Walther puede también referirse a diversas armas de fuego:

Walther PPK
Walther P38
Walther P99
Carl Walther Fabricante de armas alemán.